Секстант може да се односи на:

Секстант, инструмент или
Секстант, сазвежђе.